Дегай, Дека () — монгольский военачальник и нойон-тысячник, один из сподвижников Чингисхана.

Дегай и его младший брат Гучугур происходили из племени бэсут. Их отец был убит воинами тайджиутов, и мать юношей Байдур-хатун, опасаясь за жизнь сыновей, отдала их на службу будущему Чингисхану — молодому нойону Тэмуджину. Став ханом и занявшись распределением должностей среди сподвижников, Тэмуджин поручил Дегаю заведовать всем овечьим хозяйством улуса. За заслуги перед Тэмуджином Дегай с братом впоследствии были пожалованы в нойоны-тысячники. О Дегае Тэмуджин отзывался как о человеке, «не скрывающем и не таящем слышанного и виденного и говорящего то, что думает».

Из «Джами ат-таварих» известно, что у Дегая был сын по имени Удуй, состоявший на службе темником.

В культуре 
Дегай и его брат Гучугур упоминаются в романе И. К. Калашникова «Жестокий век» (1978).

Примечания

Литература 
 
 
 
 
 
 
 

Военачальники XII века
Военачальники XIII века